Josep Gudiol i Cunill (Vic, Osona, 1872 - Vic, Osona, 1931), arqueòleg i historiador de l'art català.
 Josep Gudiol i Ricart (Vic, 1904 - Barcelona, 1985), historiador de l'art i arquitecte català.